Sowiński – polskie nazwisko. Według danych z 27.01.2022 roku. Nazwisko to nosiło 13 401 Polskich obywateli.
 Artur Sowiński – polski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Ignacy Loga-Sowiński (ur. 20 stycznia 1914 w Vankewitz, Niemcy, zm. 10 grudnia 1992) – działacz związkowy w okresie PRL.
 Józef Longin Sowiński herbu Krakowczyk (ur. 15 marca 1777, zm. 6 września 1831) – polski generał, dowódca obrony reduty na Woli w Warszawie w 1831.
 Leonard Sowiński (ur. 7 listopada 1831 w Berezówce, zm. 23 grudnia 1887 w Statkowicach na Wołyniu) – polski poeta, historyk literatury i tłumacz, działacz polityczny.
 Leonard Sowiński (grafik) – polski grafik, projektant banknotów pracujący w PWPW w Warszawie.
 Marek Sowiński (ur. 21 lutego 1985) – polski hokeista.
 Tomasz Sowiński (ur. 28 stycznia 1965 w Grudziądzu) – polski polityk, były wojewoda pomorski.
 Tomasz Sowiński (ur. 12 marca 1981 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski fizyk teoretyk, popularyzator nauki.
 Wojciech Sowiński (ur. 1805 we wsi Łukaszówka na Podolu, zm. 1880), kompozytor.
 Zygmunt Sowiński (ur. 26 grudnia 1892 w Zawierciu, zm. 7 marca 1945) – działacz społeczny i gospodarczy, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej

Zobacz też 
 Sowińska

Przypisy